Geografia:
 Districte de Nadia o Nadya o Nadiya
 Nadia (ciutat), Nadya, Nadiya o Nabadwip, ciutat de l'Índia, antiga capital del districte al qual dona nom
 Nadia Raj, antic zamindari de l'Índia a Bengala
Onomàstica:
 Rius Nadia, grup de rius a l'Índia
 Nàdia, nom de dona